gmina Radzanów – gmina wiejska, powiat białobrzeski, województwo mazowieckie
 gmina Radzanów – gmina wiejska, powiat mławski, województwo mazowieckie
również:
 gmina Radzanowo – gmina wiejska, powiat płocki, województwo mazowieckie
dawna gmina:
 gmina Radzanów – dawna gmina w województwie kieleckim, obecnie część gminy Busko-Zdrój